Le mercredi  est le 338 jour de l'année 1889.

Naissances 
 Abdelhamid Ben Badis (mort le ), homme de culte
 Leslie Gordon Bell (mort le ), homme politique canadien
 Lloyd Bacon (mort le ), cinéaste américain

Décès 
 Alexis Ilyne (né le ), cartographe russe
 Henry Vieyra Molina (né le ), agent de change et militaire français

Voir aussi 
 4 décembre et décembre 1889